Keep Moving (Madness), album van de Britse ska-popband Madness uit 1984
 Keep Moving (Jungle), nummer van de Britse indiepopband Jungle uit 2021